Joan Duran i Alemany (Barcelona, 1896 – 1970), compositor de pel·lícules i de ball 
 Joan Duran i Espanya (Vic, 1749 -Barcelona, 1924), apotecari, periodista i poeta 
 Joan Duran i Ferrer (Sitges, 1978), escriptor i doctor en bioquímica ideòleg i director de la Festa de Poesia a Sitges